E7, E07 ou E007 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS E7, un sous-marin de la Royal Navy.

Manga 
 Eureka Seven, un manga.

Sciences 
Mathématique
 E, un groupe de Lie complexe de type exceptionnel.

Médecine 
 Protéines E6-E7 du virus du papillome humain ;
 Autres affections de la thyroïde (E07), d'après la Classification internationale des maladies.

Sport 
 Sentier européen de grande randonnée E7, un sentier de grande randonnée européen.

Téléphonie 
 Nokia E7-00, un téléphone portable sorti en 2011.

Transport 
Autocar
 Renault E7, un autocar de ligne interurbaine du constructeur français Renault Trucks.

Automobile 
 Carbon Motors E7, une voiture de la police américaine de la marque Carbon Motors Corporation.

Aviation
  ;
 .

Routes
  Route européenne 7, traversant la France et l'Espagne ;
  Route européenne 007, traversant l'Ouzbékistan et le Kirghizistan.

Train
 Shinkansen série E7, une série de rames automotrices électriques à grande vitesse japonaise.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres